Лю Цзянье (; ) — китайский футболист, полузащитник клуба «Цзянсу Сунин», выступающий на правах аренды за «Сямынь Эгрет Айленд». Выступал за сборную Китая.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в академии клуба «Гуанчжоу Фули». Дебютировал за первую команду 30 апреля 2005 года в матче против клуба «Чунцин Лифань». Забил первый гол в матче против клуба «Шанхай Шэньхуа».

В 2011 году перешёл в «Цзянсу Сайнти». Дебютировал за новую команду 3 апреля 2011 года в матче против клуба «Бэйцзин Гоань». Забил первый гол 26 июня 2013 года в матче против клуба «Циндао Чжуннэн» на 63-й минуте.

Международная карьера 
Дебютировал за сборную Китая 18 июля 2009 года в товарищеском матче против сборной Палестины.

Статистика

Достижения 
 «Цзянсу Сайнти»
 Обладатель Суперкубка Китая: 2013

Примечания

Ссылки 
 Player profile

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Гуанчжоу Сити»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Мэйчжоу Хакка»
Игроки ФК «Тайчжоу Юаньда»